Mosbulten (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Meierijstad
 Mosbulten (natuurgebied), natuurgebied in Nederlandse gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten